The Songs of Leonard Cohen – pierwszy album muzyczny Leonarda Cohena.

Lista utworów 
Wszystkie teksty napisał Leonard Cohen.

Strona A

Strona B

Utwory dodatkowe 
Wydanie z 2007 na płycie kompaktowej zawiera dwa dodatkowe utwory, które zostały nagrane również w 1967 roku. ale wcześniej nie były wydane:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The Leonard Cohen Files: the album lyrics 

Albumy muzyczne wydane w roku 1967
Albumy Leonarda Cohena